

Geografia
 Danimarca
 Langholm – area del comune di Agger
 Langholm – area del comune di Aggersborg
 Langholm – località del comune di Dannemare
 Langholm – località del comune di Eyby
 Langholm – località del comune di Hjembæk
 Langholm – area del comune di Marstal 
 Langholm – località del comune di Vidstrup
 Langholm – località del comune di Ågerup
 Langholm – isola della regione del Syddanmark

 Regno Unito
 Langholm – località del Dumfries e Galloway (Scozia)

 Sudafrica
 Langholm – località della municipalità locale di Ndlambe

Persone
 Neil Langholm – scrittore

Sport
 Langholm RFC – squadra di rugby scozzese

Altro
  Langholm – tipo di whisky